Штанное — название населённых пунктов в России:

 Штанное — деревня в Троицком районе Челябинской области.
 Штанное — до 1964 г. название деревни Рощино в Каргапольском районе Курганской области.